Debris (engl./frz. deɪˈbriː, dɛˈbriː, Trümmer, Überbleibsel, Rest, Abfall, Schmutz, Schutt, Geröll) steht für:
 herumliegender oder schwimmender Müll allgemein, siehe dazu auch Plastikmüll in den Ozeanen
 Foreign Object Debris (FOD) für herumliegende Fremdkörper in Vehikeln wie Schiffen und Flugzeugen, siehe Foreign Object Damage
 Space Debris, siehe Weltraummüll
 Debris flow, in der Geologie ein Ausdruck für Schuttstrom
 Debris (Biologie), organisches Material, das im Meer zu Boden sinkt und einen wesentlichen Faktor in der Nahrungskette bildet
 Verunreinigungen im Wurzelkanal der Zähne, siehe Wurzelkanalbehandlung
 eine US-amerikanische Rockband, siehe Debris Inc.
 ein Werk der deutschen Demo-Gruppe Farbrausch
 eine US-amerikanische Fernsehserie seit 2021